Анна Белая:
 Белая, Анна Викторовна (род. 1975) — доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой Горловского института иностранных языков.
 Белая, Анна Сергеевна (род. 1987) — российская лыжница, мастер спорта.